Kobuk – centro abitato degli Stati Uniti d'America, in Alaska
 Kobuk – fiume degli Stati Uniti d'America, in Alaska
 Parco nazionale della Kobuk Valley – parco nazionale degli Stati Uniti d'America, in Alaska